Руди Хити (, родился 4 ноября 1946 года в деревне Курья, ныне в Есенице) — югославский словенский хоккеист и хоккейный тренер, игравший на позиции нападающего.

Карьера

Игровая

В Югославии 
Хити начинал свою карьеру в команде «Есенице». В возрасте 16 лет стал игроком клуба «Краньска-Гора», во время игры за который впервые был вызван в сборную. Выступал в чемпионате СФРЮ также за команду «Любляна».

В составе сборной СФРЮ Хити Руди Хити сыграл 177 игр, набрав 84 очка. Выступал на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов, а также сыграл на 17 чемпионатах мира.

В США 
В 1970 Хити переехал в США и собирался подписать контракт с командой НХЛ «Чикаго Блэкхоукс», но получил травму в первой товарищеской игре за чикагский клуб. По этой причине он не заключил соглашение с командой из Чикаго и ушёл в «Лос-Анджелес Шаркс» из ВХА.

В Италии 
В 1974 году Хити вернулся в Европу: он подписал контракт с итальянской командой «Аллеге». После двух сезонов с клубом он перешёл в «Больцано», где играл его брат Горазд Хити, и выиграл три титула чемпиона Италии подряд. В 1977 году в составе команды «Дьяволи Россонери» он выиграл Летнюю лигу 1977 года. В 1980 году Руди занял 3-е место с клубом и вернулся ненадолго на родину в люблянскую «Олимпию». В сезоне 1983/1984 он выступал за «Комо» в серии B и как играющий тренер. Следующий сезон он пропустил, а затем провёл последний игровой сезон 1985/1986 в составе «Есенице». В сезоне 2000/2001 он провёл ещё два матча в чемпионате Словении за «Блед».

Тренерская 
Хити начал тренерскую карьеру в сезоне 1989/1990, выиграв свой первый титул с «Больцано». В сезоне 1990/1991 его команда заняла 2-е место, уступив «Милано Сайма». В 1991 году он вернулся в Словению, став с 1992 года главным тренером сборной. Им же был основан летний турнир Poletna liga Rudi Hiti в Словении.

Достижения

Командные 
 Чемпион СФРЮ: 6 раз
 «Есенице» (1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968)
 «Олимпия» Любляна (1971/1972, 1973/1974)
 Победитель Кубка СФРЮ: 3 раза
 «Есенице» (1966/1967, 1967/1968)
 «Олимпия» Любляна (1971/1972)
 Чемпион Италии: 3 раза
 «Больцано» (1976/1977, 1977/1978, 1978/1979)

Личные 
 Член Зала славы словенского хоккея (2007)
 Член Зала славы ИИХФ (2009)
Зал славы словенских спортсменов (2012)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы ИИХФ 
 
 Профиль на сайте Eurohockey.net 
 Официальный сайт 

Хоккеисты Югославии
Хоккейные тренеры Югославии
Хоккейные тренеры Словении
Игроки сборной Югославии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1972 года
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Краньска-Гора»
Игроки ХК «Акрони Есенице»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки «Лос-Анджелес Шаркс»
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Комо»
Игроки ХК «Аллеге»

Игроки ХК «Блед»
Тренеры ХК «Акрони Есенице»
Тренеры сборной Словении по хоккею с шайбой
Члены Зала славы ИИХФ